Боло:

  — район в округе Бима, Западные Малые Зондские острова, Индонезия.
  — населённый пункт в округе Бойолали, Центральная Ява, Индонезия.
  — населённый пункт в округе Демак, Центральная Ява, Индонезия.
  — населённый пункт в округе Мадиун, Восточная Ява, Индонезия.
  — населённый пункт в округе Бима, Западные Малые Зондские острова, Индонезия.
 Боло (Хойчжоу) — уезд городского округа Хойчжоу провинции Гуандун, Китай.
 Боло Йен (род. 1946) — китайский актёр и культурист.
 Боло-хауз — архитектурный ансамбль, находящийся на регистане Бухары.
 Боло — одно из названий песчаного окуня (Diplectrum).
 Боло — разновидность галстука.
 Боло — большой режущий инструмент филиппинского происхождения.